Weld ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Weld (* 1945), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Massachusetts
 Frederick Weld (1823–1891), Premierminister von Neuseeland
 Theresa Weld (1893–1978), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Thomas Weld (1773–1837), Kardinal der katholischen Kirche
 Weld (Familie), eine US-amerikanische Stammes-Großfamilie
 Theodore Dwight Weld (1803–1895), US-amerikanischer Architekt des Abolitionismus
 Tuesday Weld (* 1943), US-amerikanische Schauspielerin

Weld ist der Name einer Stadt in den USA:

 Weld (Maine), Stadt in Franklin County, im US-Bundesstaat Maine

Weld bezeichnet im Musikbusiness:

 Weld (Album), Titel eines Live-Albums von Neil Young & Crazy Horse
 Weld (Band), eine norwegische Musikgruppe
Siehe auch
Welt
Weld River